Bully (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Bully (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Bully (Rodan) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Bully – gra komputerowa wyprodukowana przez studio Rockstar Games